

Musique 
 Partners est un album de soul de Scherrie Payne et Susaye Greene, paru en 1979.

Cinéma 
 Partners film de Colin Campbell sorti en 1912 ;
  film de Hobart Henley sorti en 1916 ;
 , western de Fred Allen sorti en 1932 ;
 , film de Don Owen, sorti en 1976 ;
 Partners (film, 1982), film de James Burrows, avec Ryan O'Neal et John Hurt, sorti en 1982 ;
 , film de Shane Black, sorti en 2009.

Télévision 
 Ménage à trois (Partners), sitcom américaine diffusée en 1995-1996 ;
 Partners, série télévisée américaine diffusée en 1999 ;
 Partners, sitcom américaine diffusée fin 2012 ;
 , une série télévisée américaine créée par Robert L. Boyett et Robert Horn en 2014.

 Partners, téléfilm américain de Brett Ratner diffusé en 1999 ;
 Partners, téléfilm américain de Greg Thanos diffusé en 2007 ;
 Partners, téléfilm américain d'Henderson Maddox diffusé en 2010 ;
 Partners, téléfilm américain d'Yves Simoneau diffusé en 2011.

Art 
 Partners (Partenaires) est une statue représentant Walt Disney debout montrant quelque chose à Mickey Mouse qu'il tient par la main. Elle a été créée par l'animateur et sculpteur Blaine Gibson et existe dans plusieurs parcs Disney.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre